Rolf Lennart Ridderwall, švedski hokejist, * 20. november 1958, Švedska.

Ridderwall je celotno kariero branil v švedski ligi, za klube Hammarby IF, Djurgårdens IF, Team Boro HC in AIK IF. Osvojil je tri naslove državnega prvaka, v sezonah 1982/83, 1988/89 in 1989/90, v sezoni 1989/90 je bil tudi izbran za švedskega hokejista leta. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. Za reprezentanco je branil na 129-ih tekmah.

Tudi njegov sin Stefan je hokejski vratar.

Pregled kariere

|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 77/78
|
|
| 29
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 78/79
|
|
| 34
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 79/80
|
|
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 80/81
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 8
|
|
|
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 33
| 36
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.24
| .877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 28
| 35
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.00
| .885
|
| 7
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.30
| .934
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 32
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.41
| .880
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.17
| .887
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 30
| 35
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.13
| .884
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.39
| .884
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 31
| 33
| 0
| 1
| 1
| 6
| 3.74
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 19
| 34
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.68
| .896
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.00
| .741
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 25
| 38
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.63
| .902
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.63
| .667
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 30
| 37
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.03
| .883
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.24
| .911
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 3
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 35
| 37
| 0
| 2
| 2
| 22
| 2.84
| .894
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2.48
| .883
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.29
| .917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Boro HC
| Švedska liga
| 90/91
|
|
| 35
| 0
| 1
| 1
| 83
|
|
|
|
| 10
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 2
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.63
| .881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Boro HC
| Švedska liga
| 91/92
|
|
| 16
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
| 13
| 0
| 0
| 1
| 14
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 15
| 22
| 0
| 0
| 0
| 4
| 4.60
| .864
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 93/94
|
|
| 40
| 0
| 0
| 0
| 38
|
|
|
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Team Boro HC
Hokejisti AIK